Cowen (West Virginia), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Brian Cowen (1960), Iers politicus
 Frederic Cowen (1852-1935), Brits componist
 Tyler Cowen (1962), Amerikaans econoom
 Zelman Cowen (1919-2011), Australisch politicus

Zie ook 
 Cowan (doorverwijspagina)